Hazardziści (film 1998) − amerykański film kryminalny w reżyserii Johna Dahla
 Hazardziści (film 1975) − polski film kryminalny w reżyserii Mieczysława Waśkowskiego